Rainbow Bridge kan syfta på:
 Regnbågsbron – en hängbro i Tokyo
 Rainbow Bridge nationalmonument – världens största, kända naturliga bro i Utah i USA
 Rainbow Bridge (musikalbum) – ett album av Jimi Hendrix från 1971